Левая партия (Германия)
 Левая партия (Франция)
 Левая партия (Швеция)
 Левая партия (Эстония)